Внутреннее расследование — то же, что и служебное расследование.
 Внутреннее расследование (фильм) — фильм Майка Фиггиса.